

Patronyme 

 Calvin Newborn (1933-2018), guitariste américain de jazz ;
 Ira Newborn (1949-), compositeur et acteur américain ;
 Lin Newborn (1998-1979), skinhead noir tué par des naziskinheads ; 
 Phineas Newborn Jr (1931-1989), pianiste de jazz américain.

Autres 
 Newborn, une ville américaine située en Géorgie ;
 Newborn, un monument à Pristina, la capitale du Kosovo ;
 Newborn, un téléfilm britannique diffusé en 2000.